Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Саманта Стосур і Ренне Стаббс

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
  Квета Пешке /  Ліза Реймонд (знялись)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббс (фінал)

Сітка

Посилання 
 Draw

Aegon International
2009